Ассе — коммуна.

 Ассе — коммуна в Бельгии.
 Ассе — коммуна во Франции.